Megaherz steht für:

 Megaherz Film und Fernsehen, eine Produktionsgesellschaft für Kino- und Fernsehfilme sowie Fernsehserien
 Megaherz (Band), eine Musikgruppe aus München

Siehe auch:
 Hertz (Einheit)